Бёлен:

 Бёлен — город в Германии, в земле Саксония.
 Бёлен — коммуна в Германии, в земле Тюрингия.